Яшун-Балам:
 Яшун-Балам I — правитель майского царства Пачан.
 Яшун-Балам II — правитель майского царства Пачан.
 Яшун-Балам III (правил 628 — 681) — правитель майского царства Пачан.
 Яшун-Балам IV (правил 751/752 — 768) — правитель майского царства Пачан.